Chris Colwill – tuffatore statunitense
 Les Colwill – giocatore canadese di hockey su ghiaccio
 Levi Colwill – calciatore inglese, difensore
 Rubin Colwill – calciatore gallese, centrocampista